Pere March (músic) (?-1725), mestre de capella de la Seu de Manresa (1702 -1725)
 Pere March (poeta) (València, 1336 /1338 — Balaguer, 1413), poeta valencià medieval 
 Pere March I, notari barceloní del 
 Pere March lo Prohom o Pere March II (? - Barcelona, 1338), Senyor d'Eramprunyà, natural de Barcelona